Бразос:

 Бразос — одиннадцатая по длине река США.
 Бразос — округ штата Техас.